Az 1958-as női kosárlabda-Európa-bajnokságnak Lengyelországban, Łódź adott otthont 1958. május 9. és május 18. között. A kontinensbajnokságon 10 csapat vett részt. A tornát a bolgár válogatott nyerte, története során először. A magyar csapat a hetedik lett.

Lebonyolítás 
A 10 csapatot egy darab négycsapatos és két darab háromcsapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a hatos döntőbe, a harmadikok és negyedik a 7–10. helyért játszhattak. A helyosztó csoportokban is körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoportok végeredménye egyben a torna végeredményét is jelentette.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–10. helyért

Hatos döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1958
Európa-bajnokság